SRU Verviers was een Belgische voetbalclub uit Verviers. De club was aangesloten bij de voetbalbond met stamnummer 34 en had blauw-wit als clubkleuren. SRU Verviers trad op het einde aan in de lagere provinciale reeksen. De club hield op te bestaan in 2010.

Geschiedenis
De club werd op 23 maart 1907 opgericht als SKILL. In 1918 fusioneerde de club met Racing de Lambermont en nam de naam Skill Racing Union aan, het suffix Verviers kwam pas officieel in 1932 achter de naam te staan.

In 1923/24 speelde de club voor het eerst in de Tweede klasse. De ploeg werd daar twaalfde op veertien clubs, en eindigde zo op een degradatieplaats; enkel AEC Mons en US Doornik eindigden onder de club. SRU degradeerde maar kon na één seizoen terugkeren. De tweede poging was beter met een zevende plaats. Toch bleef de club in de schaduw van CS Verviers staan, dat op dat moment nog in de hoogste klasse speelde. Het volgende seizoen speelde SRU in dezelfde reeks als zijn stadsrivaal; SRU werd echter laatste en degradeerde naar Bevordering, in die tijd de derde klasse. Het jaar erna zakte SRU echter ook weg uit Bevordering.

In de jaren 30 kon SRU enkele malen terugkeren naar Bevordering. De club speelde er twee seizoenen van 1931 tot 1933, en ook bij het begin van de Tweede Wereldoorlog speelde de club in Bevordering.

In de jaren vijftig had de club een heropleving. SRU Verviers werd in 1953 kampioen in zijn reeks in Vierde klasse, en herhaalde dit het volgende seizoen in Derde Klasse, en klom zo in twee jaar op tot in Tweede Klasse. SRU werd dertiende op zestien clubs met slechts twee punten achterstand op CS Verviers. Het volgende seizoen werd CS kampioen en SRU voorlaatste. Het zou het laatste seizoen van de club in de tweede klasse zijn. Het volgende seizoen ging de club verder op zijn elan en degradeerde. De club was op vijf jaar tijd van vierde naar twee en terug naar vierde gegaan. De club verdween nu helemaal in de anonimiteit en zou ook nooit meer op het derde hoogste niveau spelen.

In 1964 leek het alsof de club zelfs niet meer in de vierde klasse kon blijven. De club eindigde op een degradatieplaats samen met Lommel SK, Verbroedering Geel en Patria FC Tongeren maar door een beter doelsaldo was het Lommel dat degradeerde. Twee seizoenen later was het wel zover en de club degradeerde naar de provinciale reeksen. In 1970 wist men terug te keren naar Vierde Klasse. Ditmaal duurde het verblijf er vier jaar, eer men opnieuw terugviel naar Provinciale. In 1980 slaagde men er nogmaals in naar Vierde te promoveren. Het eerste seizoen wist men nog nipt de degradatie te ontlopen, maar na een voorlaatste plaats in 1982 moest SRU na twee seizoenen Bevordering opnieuw degraderen. Na een jaar promoveerde club weer terug naar Bevordering en bleef er ditmaal vier seizoenen spelen. Toen in 1984 CS Verviétois voor een jaartje naar de provinciale reeksen degradeerde, speelde SRU Verviers zelfs even in een hogere reeks dan zijn grotere stadsgenoot. Na een seizoen Eerste Provinciale keerde SRU in 1988 weer in Vierde Klasse.

In 1990 fusioneerde de club met FC Ensival en nam de naam Royale Union Verviers Ensival (RUVE) aan. In 1993 eindigde de club weer op een degradatieplaats. De club ging failliet en startte opnieuw in de vierde provinciale onder de vertrouwde naam Skill Racing Union Verviers. In 2010 hield deze oude club echter op te bestaan.

In maart 2018 kwamen de eerste onderhandelingen over een heroprichting van SRU Verviers, men zat te onderhandelen met het naburige FC Stembert over het gebruik van hun faciliteiten. In Juni 2018 werd beslist om vanaf 2018/19 terug met een eerste elftal te beginnen. De ploeg zou van start gaan in Vierde provinciale Luik onder de naam SRU Verviers, ze slaagden er echter niet in om terug 34 als stamnummer te hebben, het nieuwe stamnummer was 6966. In het eerste seizoen na de terugkeer eindigde Le Skill al meteen op een 4de plaats. Men verloor in de eindronde van FC Stembert (3-1), toevallig ook de ploeg waarvan ze faciliteiten en dergelijke lenen.

Resultaten

Verviers
Sport in Verviers
Sportvereniging in Luik (provincie)